Aniara har flere betydninger:
 Aniara (pigenavn) – et pigenavn
 Aniara (opera) – en opera